

Patronyme 

 Pierre Henry-Larivière (1761-1838), député du Calvados ;
 Charles-Philippe Larivière (1798-1876), peintre français ;
 Louis-Eugène Larivière (1801-1823), peintre français ;
 Geneviève Larivière (1932-2009), athlète française ;
 Michel Larivière (1934- ), écrivain français ;
 Jean Larivière (1939-), photographe animalier, cinéaste et réalisateur de télévision français ;
 Jean Larivière (1940-), photographe de publicité et plasticien français ;
 Daniel Soulez Larivière (1942-), avocat français ;
 Philippe Soulez (1943-1994), philosophe français.
 André Larivière (1948-), militant écologiste et antinucléaire québécois ;
 Serge Larivière (1957-2018), acteur belge.
 Caroline Larivière (1960- ), judokate belge ;
 Laurent Larivière (1972-), réalisateur, scénariste et acteur français ;
 Hadrien Soulez Larivière, scénariste et réalisateur français ;
 Marie-Ève Larivière (), actrice québécoise'

Toponyme 

 Larivière (Territoire de Belfort), commune française du Territoire de Belfort ;
 Larrivière-Saint-Savin, commune française des Landes.

Autres 
 Éditions Larivière, groupe de presse français.

Patronyme français
Patronyme belge